Stationsbrug in Amsterdam, officieel Sint Nicolaasbrug genaamd.
 Stationsbrug (Franeker)
 Stationsbrug (Heerenveen)
 Stationsbrug te 's-Hertogenbosch, voorloper van de Wilhelminabrug
 Stationsbrug (Lochem)
 Stationsbrug (Meppel)
 Stationsbrug (Middelburg)
 Stationsbrug (Stadskanaal)